An Exchange of Good Stories (Two Old Cronies) – cortometraggio del 1899 diretto da William 'Daddy' Paley 
Two Old Cronies – cortometraggio del 1900 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
Two Old Cronies – cortometraggio del 1901 prodotto dalla Edison Manufacturing Company